Перішору () — комуна в Румунії, у повіті Келераш.
 Перішору () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Перішору.
 Перішору () — село в Румунії, у повіті Бреїла. Адміністративно підпорядковується місту Янка.